Die VZ VermögensZentrum AG ist eine Schweizer Finanzdienstleisterin. Sie gehört zur VZ Gruppe und ist eine Tochtergesellschaft der VZ Holding AG (Zug), die an der SIX Swiss Exchange notiert ist. Die VZ Gruppe hat Niederlassungen in der Schweiz, in Deutschland und England. Am 31. Dezember 2022 beschäftigte die Unternehmensgruppe rund 1250 Mitarbeitende (Vollzeit-Äquivalente) und verwaltete Kundengelder in Höhe von 39 Milliarden Schweizer Franken.

Die VZ VermögensZentrum Bank AG hat ihren Sitz in München und Niederlassungen in Düsseldorf, Frankfurt, Lörrach und Nürnberg.

Geschichte 
Das VZ wurde 1993 gegründet mit dem Ziel, Transparenz ins Schweizer Versicherungs- und Bankengeschäft zu bringen. In den folgenden Jahren erweiterte es seine Dienstleistungen laufend. Heute umfasst die VZ Gruppe mehrere selbstständige Firmen, die Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen in allen Finanzfragen beraten. Die VZ Gruppe ist an rund 40 Standorten in der Schweiz, in Deutschland und in England präsent und an der SIX Swiss Exchange kotiert. 2021 wurden die VZ Vermögenszentrum GmbH und die VZ Depotbank AG (Deutschland) zur VZ VermögensZentrum Bank AG verschmolzen.

Überblick 
Die VZ-Gruppe umfasst mehrere selbstständige Firmen, die Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen in allen Finanzfragen beraten und deren Assets verwalten. Die bekannteste dieser Firmen ist das VZ VermögensZentrum, ein unabhängiger Vermögensberater. Das VZ VermögensZentrum finanziert sich aus Honoraren für die Beratung.

Die VZ VermögensZentrum Bank AG in Deutschland ist eine Tochter der VZ Holding AG.

Dienstleistungen 
Dienstleistungen für Privatpersonen richten sich vor allem an Paare und Einzelpersonen, die 50 Jahre oder älter sind. Schwerpunkte sind die Planung der Pensionierung und die Vermögensberatung. Die Dienstleistungen für Firmen und Institutionen richten sich primär an Unternehmen ab 20 Mitarbeitenden sowie an Stiftungen und Pensionskassen.

In Deutschland berät das VZ Privatpersonen zu den Themen Ruhestandsplanung, Geldanlagen und Vermögensverwaltung, private und betriebliche Altersvorsorge, Immobilienfinanzierung sowie Erbschaften und Schenkungen und bietet ihnen Bankdienstleistungen an. Unternehmen unterstützt das VZ bei der betrieblichen Altersversorgung, Stiftungen bei der Gründung und bei der Vermögensverwaltung.

Unabhängigkeit 
Das VZ VermögensZentrum verkauft keine eigenen Produkte. Kunden bezahlen ein Honorar für die Beratung und Gebühren für die Verwaltung von Assets. Die VZ Versicherungszentrum AG ist in der Schweiz als ungebundene Versicherungsvermittlerin registriert.

Aufsicht 
Die VZ Gruppe ist ein Finanzdienstleistungskonzern und untersteht der konsolidierten Überwachung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA). Die VZ Depotbank AG, Zug ist als Bank und Effektenhändlerin zugelassen. Die VZ VersicherungsPool AG wird als Schadensversicherer von der FINMA überwacht. Die VZ VermögensZentrum Bank AG, München  ist der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Deutschen Bundesbank unterstellt. Die VZ Treuhand GmbH in München verfügt für ihre Tätigkeit über eine Freistellung der BaFin.

Literatur 
 Gabrielle Sigg, Renato Sauter: Ratgeber Erben und Schenken, VZ VermögensZentrum, Zürich 2020, ISBN 978-3-906162-20-1
 Raphael Ebneter, Thomas Schönbucher: Ratgeber Pensionierung, VZ VermögensZentrum, Zürich 2019, ISBN 978-3-906162-24-9
 Stefan Thurnherr, Nicola Waldmeier: Ratgeber Pensionskasse, VZ VermögensZentrum, Zürich 2019, ISBN 978-3-906162-04-1
 Michael Kunzmann, Cornelia Nestic: Ratgeber Hypotheken, VZ VermögensZentrum, Zürich 2018, ISBN 978-3-906162-06-5
 Michael Huber, Manuel Rütsche, Marc Weber, Dr. Ryan Held, Sascha Freimüller: Regelbasierte Geldanlage mit ETF, VZ VermögensZentrum, Zürich 2018, ISBN 978-3-906162-25-6
 Peter Stocker, Simon Tellenbach, Stefan Thurnherr: Handbuch für den Pensionskassen-Stiftungsrat, VZ VermögensZentrum, Zürich 2017, ISBN 978-3-906162-11-9
 Karl Flubacher, Markus Stoll: Ratgeber Steuern, VZ VermögensZentrum, Zürich 2019, ISBN 978-3-906162-21-8
 Urs Feldmann, Philipp Heer: Ratgeber Unternehmensnachfolge, VZ VermögensZentrum, Zürich 2019, ISBN 978-3-906162-19-5
 Michael Huber, Manuel Rütsche, Marc Weber, Dr. Ryan Held, Sascha Freimüller: Erfolgreich Anlegen mit ETFs, Finanzbuch Verlag, München 2016, ISBN 978-3-89879-994-2
 Tom Friess, Michael Huber: Finanzcoach für den Ruhestand, FinanzBuch Verlag, München 2014, ISBN 978-3-89879-893-8

Weblinks

Einzelnachweise 

Finanzdienstleister (Zürich)
Gegründet 1993
Kreditinstitut (München)